Валь-де-Мерсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 14 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 373,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валь-де-Мерсі на сайті французького Національного інституту географії
 Валь-де-Мерсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валь-де-Мерсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валь-де-Мерсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валь-де-Мерсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна